Priiàtnoie Svidànie (en rus: Приятное Свидание) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 426 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai.

Població 
Segons les dades del 2001 la composició de la població de la vila de Priiàtnoie Svidànie d'acord amb la llengua que empren és la següent:

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea